Verdrag van Madrid of Vrede van Madrid kan verwijzen naar:

 Vrede van Madrid (1526)
 Vrede van Madrid (1617)
 Verdrag van Madrid (1621)
 Verdrag van Madrid (1670)
 Verdrag van Madrid (1750)
 Verdrag van Madrid (1795)
 Verdrag van Madrid (1801)
 Verdrag van Madrid (1880)
 Verdrag van Madrid (1891)